Змішаний парний тенісний турнір на літніх Олімпійських іграх 2020 відбувається з 28 липня по 1 серпня 2021 року в Тенісному парку Аріаке в Токіо.

У турнірі змагаються 16 пар з 15 країн.

Формат змагань 
Змагання відбуваються за олімпійською системою з матчем за бронзову медаль. Матчі тривають щонайбільше 3 сети, до перемоги в двох сетах. У перших двох сетах за рахунку 6-6 за геймами розігрують класичний тай-брейк до семи очок. Третій сет - матчевий тай-брейк щонайменше до 10 очок з перевагою принаймні в два очка.

Розклад 
Турнір триває 5 днів, від 28 липня до 1 серпня. Вказано початок тенісних сесій. Одночасно можуть відбуватись матчі і в інших тенісних дисциплінах.

Вказано Японський стандартний час (UTC+9)

Сіяні тенісисти 

  /  (1-й раунд)
  /  (Чвертьфінали)
  /  (1-й раунд)
  /

Турнірна сітка

Сітка

Примітки

Посилання 
Draw

змішаний парний турнір